Back to Basics: Live and Down Under — четвёртый DVD Кристины Агилеры, вышедший в 2008 году.

Релиз 
DVD было выпущено 4 февраля 2008 г. в США и большей части Европы. В Австралии DVD выпустили 16 февраля. Back to Basics: Live and Down Under стал самым успешным DVD за всю карьеру Агилеры, став номером 1 в большинстве DVD чартах. За первую неделю было продано 18 473 дисков. До выхода официального DVD, концерт был показан по одному из британских каналов.

Список композиций 
 Intro Back to Basics
 Ain't No Other Man
 Back in the Day
 Understand
 Come On Over (All I Want Is You) (Jazz Version)
 Slow Down Baby
 Still Dirrty/Can't Hold Us Down
 I Got Trouble (Video Interlude)
 Makes Me Wanna Pray
 What A Girl Wants (Reggae Version)
 Oh Mother
 Enter The Circus
 Welcome
 Dirrty (Circus Version)
 Candyman
 Nasty Naughty Boy
 Hurt
 Lady Marmalade
 Thank you (Interlude video)
 Beautiful
 Fighter

Дополнения

Интервью с 
 Танцорами
 Костюмером: Саймон Харуш
 Стилистом: Стефан Соллитто
 Музыкантами
 Бэк-вокалистами
 Музыкальным директором: Роб Льюис
 Джорданом Брэтманом
 Кристиной Агилерой

Чарты

Примечания 

Концертные альбомы 2008 года
Видеоальбомы Кристины Агилеры
Концертные альбомы RCA Records
Видеоальбомы 2008 года